«Козья ножка» может означать:
 «Козья ножка» — циркуль без пишущей части, но с зажимом для пишущего прибора.
 «Козья ножка» — стоматологический инструмент для удаления зубов.
 «Козья ножка» — папироса-самокрутка, загнутая Г-образно.
 «Козья ножка» — рычаг для взведения тетивы арбалета.
 «Козья ножка» — разновидность рукояти ножа.
 «Козья ножка» — тройник-переходник, где один из выходов направлен строго вертикально, а направления других двух выходов отличаются от первого на небольшой угол в обе стороны.